

Прізвище 

 Боббі Вінтон (* 1935) — американський поп-співак польського походження.
 Ніколас Вінтон (* 1909) — британський філантроп.
 Вільям Едвард де Вінтон () (1856 — 1922) — британський зоолог.

Ім'я 

 Вінтон Руфер (англ. Wynton Rufer, нар. 29 грудня 1962, Веллінгтон) — новозеландський футболіст.
 Вінтон Серф, Вінтон Ґрей Серф (англ. Vinton Gray “Vint” Cerf, 23 червня 1943 року, Нью-Гейвен, Коннектикут, США) — американський науковець.

Топонім

Вінтон (округ, Огайо) () — округ (графство) у штаті Огайо
 Вінтон — місто, штат Айова
 Вінтон — місто, штат Луїзіана
 Вінтон — місто, штат Вірджинія
 Вінтон — селище, штат Огайо
 Вінтон — селище, штат Техас

 Вінтон — місто, штат Міннесота
 Вінтон — місто, штат Північна Кароліна
 Вінтон — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Інше
 Вінтон Мотор Рейсвей — гоночна траса у Вінтоні, поблизу міста Беналла, Вікторія, Австралія
 19384 Вінтон (19384 Winton) — астероїд головного поясу

Прізвища